Richard Schmidt peut désigner :
 Richard Schmidt (1864-1948), un homme politique allemand du SPD ;
 Richard Schmidt (1871-1945), un homme politique allemand du SPD ;
 Richard Schmidt (1987-), un rameur d'aviron allemand ;
 Richard Schmidt (1992-), un escrimeur allemand pratiquant l'épée.